Cette page contient les pages d'homonymie de Bera, Berà et Béra.

Forme Bera 

 Ami Bera (1965-), un homme politique américain.

 Bera, une municipalité de la Communauté forale de Navarre en Espagne ;
 Bera, une upazila du Bangladesh dans le district de Nawabganj ;
 Bera, un village du Cameroun, situé dans la Région du Sud-Ouest
 Bera-Barssaou, un village de la commune de Nganha, au Cameroun.

Bera peut aussi désigner :
 Bera, unelangue de la République démocratique du Congo.

Voir aussi 
 Test de Jarque-Bera, en mathématiques, un test d'hypothèse qui cherche à déterminer si des données suivent une loi normale

Forme Berà 

Berà peut désigner les comtes catalans suivants :
 Berà I, mort à Rouen en 844 ;
 , son successeur en tant que comte du Razès et du Conflent.

Voir aussi 
 Arc de Berà, arc de triomphe romain situé en Catalogne, près de la localité ci-après, nommé tardivement d'après les personnalités précédentes
 Roda de Berà, commune (municipio)  espagnole de la province de Tarragone, en Catalogne, dans la comarque de Tarragonès

Forme Béra 

 Joseph-Charles Béra (1758-1839), un magistrat et homme politique français ;
 Nathalie Béra-Tagrine (1960-), une pianiste française ;
 Victoire Léodile Béra (1824-1900), une romancière française, journaliste militante féministe.

 Paul Bérato (1915-1989), un écrivain français.

Patronyme basque